Aalborgs kommun (danska Ålborg Kommune efter rättskrivningslära eller Aalborg Kommune som kommunen själv använder) är en kommun i Region Nordjylland i Danmark. Huvudort är Ålborg.

Tätorter

Källor

Externa länkar 

Kommuner i Region Nordjylland